Osoby o tym nazwisku:
 Albert Salzmann – szwajcarski strzelec
 Johann Salzmann – austriacki architekt
 Urs Salzmann – szwajcarski bobsleista
 Zdeněk Salzmann – czeski językoznawca, antropolog kulturowy, folklorysta